Cerisola kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Cerisola (udde),

Italien 

 Cerisola (ort), Ligurien, Provincia di Genova, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar